Боби — рослина

Боби — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства